Андрей Олегович Сумец (род. ) — украинский шахматист, гроссмейстер (2006).

Занял 2-е место на чемпионате Украины 2002 года.

Участник личного чемпионата Европы (2011) в г. Экс-ле-Бен (+4 −2 =5).

В составе команды «Укргазификация Юг» (Одесса) участник 10-го командного чемпионата Украины (2002) в г. Алуште (играл на 1-й доске, команда заняла 11-е место).

В составе команды города Вирцфельд (Бельгия) участник 29-го Кубка европейских клубов (2013) в г. Родосе (играл на 1-й доске, команда заняла 18-е место).

Победитель международного турнира 20° Festival Internazionale Scacchistico di Triste, в Триесте (2018).

Многократный чемпион Одессы.

По состоянию на апрель 2022 года занимал 28-ю позицию в рейтинг-листе активных украинских шахматистов и 39-е место среди всех шахматистов Украины.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Андрея Сумца в личных чемпионатах Европы
 Выступления Андрея Сумца в Кубках европейских клубах
 Выступления Андрея Сумца в командных чемпионатах Украины
 
 

Шахматисты Украины